Мада́м Фава́р ()

 Мадам Фавар — французская актриса и драматург Жюстин Фавар (; 1727—1772); жена Шарля Фавара.
  — комическая оперетта Жака Оффенбаха в 3-х действиях; авторы либретто: А. Шиво (), А. Дюрю (); русский текст А. Бонди.
 Мадам Фавар — название парижской частной школы актёрского искусства бывшей актрисы Мари Фавар (; 1833—1908).

См. также 
 Фавар
 Театральный «зал Фавар» (открыт в апреле 1783) — часть парижского Театра итальянской комедии, ныне Опера-Комик.